Nassaulaan (Baarn)
Nassaulaan (Den Haag)
Nassaulaan (Emmen)
Nassaulaan (Haarlem)
Nassaulaan (Maastricht)
Nassaulaan (Vlijmen)
Nassaulaan (Oranjewijk)
Nassaulaan (Turnhout)
Nassaulaan (Rijen)
Nassaulaan (Puttershoek)
Nassaulaan (Baarle-Nassau)
Nassaulaan (Harderwijk)
Nassaulaan (Zoeterwoude)
Dr. Nassaulaan (Assen)